Huntington può riferirisi a:

Geografia
 Regno Unito
 Huntington – parrocchia civile del Cheshire
 Huntington – parrocchia civile dell'Herefordshire
 Huntington – parrocchia civile dello Staffordshire	
 Stati Uniti d'America
 Huntington – città della contea di Sebastian, Arkansas
 Huntington – capoluogo della contea di Huntington, Indiana
 Huntington – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
 Huntington – città della contea di Suffolk, New York
 Huntington – township della contea di Adams, Pennsylvania
 Huntington – township della contea di Luzerne, Pennsylvania
 Huntington – città della contea di Baker, Oregon
 Huntington – città della contea di Angelina, Texas
 Huntington – città della contea di Emery, Utah
 Huntington – città della contea di Chittenden, Vermont
 Huntington – census-designated place della contea di Fairfax, Virginia
 Huntington – capoluogo della contea di Cabell, Virginia Occidentale

Persone
 Eddy Huntington, pseudonimo di Edward Huntington (1965) – cantante britannico
 Ellsworth Huntington (1876-1947) – geografo statunitense
 George Huntington (1850-1916) – medico statunitense, scopritore dell'omonima malattia
 Heaven Huntington (1988) – modella e pornostar statunitense
 Henry Huntington (1850-1927) – imprenditore statunitense
 Paul Huntington (1987) – calciatore inglese
 Sam Huntington (1982) – attore statunitense
 Samuel Huntington (1731-1796) – politico statunitense
 Samuel P. Huntington (1927-2008) – politologo statunitense

Altro
 Huntington – stazione della metropolitana di Washington
 Malattia di Huntington

Pagine correlate
Huntington Park